Giovanni Battista Lercari ist der Name folgender Personen:

 Giovanni Battista Lercari (1507–1592), 64. Doge von Genua
 Giovanni Battista Lercari (1576–1657), 106. Doge von Genua